Jonathan "Jon" Ekerold (Johannesburg, 8 oktober 1948) is een voormalig Zuid-Afrikaans motorcoureur.

Op een door hemzelf gemodificeerde Yamaha TZ350 motor in een Bimota chassis werd Ekerold in 1980 wereldkampioen in de klasse tot 350 cc en was daarmee de enige privérijder, die een wereldtitel in een klasse vanaf 250 cc van het wereldkampioenschap wegrace wist te winnen.

Zijn weg vanaf het begin in Zuid-Afrika tot aan het winnen van de wereldtitel op de Nürburgring heeft Ekerold zelf in zijn boek The Privateer beschreven. Ekerolds zoon Jon, in de familie Jonnie genoemd, was eveneens motorcoureur en reed in 2000 in het wereldkampioenschap superbike.

Statistiek

Externe link 
 

Zuid-Afrikaans motorcoureur